Soto de la Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Soto de la Vega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Soto de la Vega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar